Simiutaa bezeichnet:
 Simiutaa (Insel, Alluttoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Simiutaa (Insel, Paakitsoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Simiutaa (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Simiutaa (Insel, bei Alluitsup Paa, nördlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Simiutaa (Insel, bei Alluitsup Paa, südlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Simiutaa (Insel, Tasiusarsuaq) (auch Simiutaq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Simiutaa (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Simiutaa (Insel, Ameralik), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutaa (Insel, Ikerasakitsup Akorna), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutaa (Insel, Qimatuliviup Imaa) (auch Simiutaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutaa (Insel, Igaasaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Simiutaa (Insel, Iterlak), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Simiutaa (Insel, Kuannit), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Simiutaa (Insel, Qaqortoq, östlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutaa (Insel, Qaqortoq, westlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland